Division III i fotboll 1934/1935 bestod av tio grupper, varav fyra grupper krävde playoffspel för att gå upp i division II. Detta för att Uppsvenskan och Västsvenskan bestod av två grupper och ett playoffspel mellan de två gruppvinnarna korade vinnaren i Upp- respektive Västsvenskan. Resten av gruppvinnarna gick upp till division II och dessa var: Fagersta AIK (vann mot Skärgårdens IF i Uppsvenskans playoff), Värtans IK, IFK Örebro, IFK Kristinehamn, Skärblacka IF, Lessebo GIF, Alingsås IF (efter att Oskarströms IS dragit sig ur Västsvenskans playoff), IFK Kristianstad.

Serier

Uppsvenskan Östra

Uppsvenskan Västra

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenskan Norra

Västsvenskan Södra

Sydsvenskan

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning

1934 i Sverige
1935 i Sverige
1934/1935
Fotbollssäsongen 1934/1935